Die Halloween-Party steht für:
 Die Halloween-Party, Roman von Agatha Christie, siehe unter dem Titel früherer Übersetzungen Die Schneewittchen-Party
 Die Halloween-Party (Film), Verfilmung des Romans aus der Fernsehserie Agatha Christie’s Poirot